1. ŽNL Karlovačku u sezoni 2018./19. čini 10 klubova. Prvenstvo se igra trokružno uz stanku na prijelazu godina koja sezonu dijeli na jesenski i proljetni dio. Jesenski prvak je NK Ogulin, koji je u drugom dijelu prvenstva četiri kola prije završetka matematički osigurao prvo mjesto. Iz lige je ispao NK Draganić.

Tablica

Rezultati

Izvori 
 
 Službene vijesti NSKŽ - 2018.
 Službene vijesti NSKŽ - 2019.
 Radio Mrežnica - Ogulin uvjerljivo osvojio bodove u Ilovačkoj šumi i osigurao naslov prvaka Prve županijske lige 
 nskz.hr, Službene vijesti, br. 21/2019 (27. kolo), objavljeno 5. lipnja 2019., preuzeto 18. lipnja 2019. 
  

2018-19
karlovačka-1